La Reine rouge était le surnom d'Élisabeth de Bavière.
 L'hypothèse de la reine rouge est un concept en biologie évolutive.
 La Reine rouge est une web-série québécoise réalisé par Patrick Senécal, sortie en 2011.
 La Reine rouge est un personnage du livre De l'autre côté du miroir (1871) de Lewis Carroll.
 La Reine rouge est un personnage de l'univers Resident Evil.